Pollock steht für:
 Pollock (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pollock (Film), US-amerikanischer Film von Ed Harris aus dem Jahr 2000
 (5800) Pollock, Asteroid des Hauptgürtels
 Oksa Pollock, französische Jugendbuchreihe

Pollock ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pollock (Idaho)
 Pollock (Sacramento County, Kalifornien)
 Pollock (Shasta County, Kalifornien)
 Pollock (Louisiana)
 Pollock (Missouri)
 Pollock (South Dakota), im Campbell County
 Pollock Pines, Kalifornien

Pollock ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Kap Pollock, Kap vor der George-V.-Küste, Antarktika
 Mount Pollock, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Pollok
 Pollack (Begriffsklärung)